1,2,3,4-tetraidrossibenzene – fenolo di formula 
1,2,3,5-tetraidrossibenzene – fenolo di formula 
1,2,4,5-tetraidrossibenzene – fenolo di formula